Letters
 E (letter), de vijfde letter uit het moderne Latijnse alfabet
 Ë, de letter E met trema
 Ė, de negende letter in het Litouws alfabet
 Е (cyrillisch), een letter uit het cyrillische alfabet
 Ё (cyrillisch), de zevende letter uit het cyrillische alfabet
 Ê, een letter E met een accent circonflexe er op
 Ę, een letter gebruikt in het Pools en Litouws 
 Ẽ, letter gebruikt in het Guaraní

In de wiskunde
 e (wiskunde), het grondtal van de natuurlijke logaritmen
 E, de verwachtingswaarde van een bepaalde stochastische variabele 
 In programmeertalen wordt de letter E gebruikt om een macht van 10 aan te geven, bijvoorbeeld 3E8 is 3·108
 E, de eenkarakteraanduiding voor het getal 14 in het hexadecimale talstelsel
 E(n) is de n-dimensionale euclidische groep 

In de natuurkunde
 e, symbool voor het elektron in de natuurkunde
 Tevens symbool voor de elementaire lading, de lading van een elektron of proton
 E, symbool voor energie in de natuurkunde (bijvoorbeeld in E=mc²)
 E, symbool voor de elektrische veldsterkte
 E, symbool voor de elasticiteitsmodulus of Young's modulus, een maat voor de stijfheid van materialen
 E, symbool voor het decimale voorvoegsel exa (1018) in de natuurwetenschappen
 Een E-reeks, een voorkeursreeks

Overig
 e, de afkorting van electronic (elektronisch), zoals in e-mail
 ℮-teken, aanduiding op verpakkingen aangaande de inhoud 
 e of E gevolgd door een getal, bv. E4, een certificaat voor elektromagnetische verdraagzaamheid van auto-onderdelen
 E (muziek), een toon in de muziek
 E!, een Amerikaanse televisiezender
 Vitamine E, een vitamine in de voedingsleer
 E-nummers, Europees toegelaten additieven voor voedingsmiddelen
 E-routenetwerk, nummers van Europese wegen die de nationale grenzen overbruggen
 E, de landcode op motorvoertuigen uit Spanje (Spaans: España)
 E, het Ere, een taal gesproken door 1030 mensen in Papoea-Nieuw-Guinea
 E (ook Ee of Aa), naam van natuurlijke wateren; zie Aa (waternaam)
 E of IJe, naam van een rivier in Zeevang en Edam-Volendam
 E, artiestennaam van Mark Oliver Everett. 
 E, code voor het cijfer 4 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek 
 E, een cupmaat van een beha
 Sjwa, de stomme e
 E, in de Bijbelwetenschap de aanduiding voor de Elohist
 E (Enslaved), een album van de group Enslaved